Dalu ist:

 der Nachname eines tansanischen Bischofs von Geita, siehe Damian Dalu;
 die Großgemeinde Dalu (大路镇) der Stadt Zhenjiang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, siehe Dalu (Zhenjiang);
 das Straßenviertel Dalu (大路街道) des Stadtbezirks Bishan der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Dalu (Bishan);
 ein Dorf in der indischen Provinz Meghalaya, siehe Dalu (Meghalaya)
 eine verbreitete Falschschreibung für den Namen der Gemeinde Daglang (大录乡) des Kreises Jiuzhaigou in der südwestchinesischen Provinz Sichuan, siehe Daglang.

siehe auch: Dalou (Begriffsklärung)